Uedelhoven steht für:

 Uedelhoven (Blankenheim), ein Ortsteil der Gemeinde Blankenheim (Ahr) in Nordrhein-Westfalen

Uedelhoven ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Uedelhoven (* 1948), deutscher Politiker (CDU)